El término asma puede hacer referencia a:

Medicina 

 Asma, enfermedad crónica del sistema respiratorio.

Geografía 

 Asma (Carballedo), parroquia civil española del municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia.
 Asma (Chantada), parroquia civil española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 San Félix de Asma, parroquia civil española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 San Jorge de Asma, parroquia civil española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
 Santa Eugenia de Asma, parroquia civil española del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.